Colonia Anáhuac bezeichnet:

 Colonia Anáhuac (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Colonia Anáhuac (Durango), Ort in Mexiko
 Colonia Anáhuac (Guerrero), Ort in Mexiko